Neri ist der Familienname folgender Personen:

 Bella Neri (* 1942), Schweizer Schauspielerin
 Felipe Enrique Neri, Baron de Bastrop (1759–1827), niederländischer Geschäftsmann
 Ferdinando Neri (1880–1954), italienischer Romanist, Italianist und Französist
 Francesca Neri (* 1964), italienische Schauspielerin
 Francisco Neri (* 1976), brasilianischer Fußballspieler
 Giacomo Neri (1916–2010), italienischer Fußballspieler und -trainer
 João Batista Corrêa Néri (1863–1920), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Campinas
 Jorge Neri († 2011), mexikanischer Komponist
 Maino Neri (1924–1995), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Massimiliano Neri (* um 1623; † um 1673), italienischer Organist und Komponist
 Maurizio Neri (* 1965), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Neri di Antonio Neri um 1399/1400 in Florenz tätiger italienischer Maler
 Paul Néri (1917–1979), italienisch-französischer Radrennfahrer
 Philipp Neri (1515–1595), italienischer Theologe und Heiliger
 Rodolfo Neri Vela (* 1952), mexikanischer Raumfahrer
 Romeo Neri (1903–1961), italienischer Turner
 Rosalba Neri (* 1939), italienische Schauspielerin
 Rosalina Neri (* 1927), italienische Schauspielerin
 Socorro Neri (* 1966), brasilianische Politikerin

Neri ist der Name folgender fiktiver Personen:
 Neri, Hauptfigur aus der Serie Ocean Girl

Siehe auch:
 Neri, Ortsteil von Cavriglia
 Nery
 Luigi Delneri